Ульгиалга́н () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Успеноюрьевского сельского округа. Код КАТО — 117063600.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 49 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Щучинск, в 13 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — села Успеноюрьевка.

Абсолютная высота — 411 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Карагай — на западе, село Райгородок — на юго-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 133 человек (из них казахи — основное население).

В 1999 году население села составляло 102 человека (48 мужчин и 54 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 44 человека (20 мужчин и 24 женщины).

Улицы 
 ул. Аксу

Примечания 

 

 

Населённые пункты  по алфавиту 
Населённые пункты Бурабайского района